Те́льма Луи́з Хо́пкинс (; род. 28 октября 1948, Луисвилл, Кентукки, США) — американская актриса и певица. Она получила известность будучи членом поп-группы 1970-х Tony Orlando and Dawn, а затем переместилась на телевидение, где снялась в ряде ситкомов.

Хопкинс добилась наибольшего успеха благодаря своей длительной карьере в телевизионных ситкомах. Она снималась с Томом Хэнксом в «Закадычные друзья» на ABC в 1980-82 годах, а затем с Нелл Картер в «Дай мне перерыв!» (NBC, 1983—1987). Наибольшего успеха она добилась благодаря ролям в «Дела семейные» (ABC, 1989-97) и «Половинка и половинка» (UPN, 2002—2006). В 2010-13 годах она исполняла роль матери персонажа Айс Кьюба в ситкоме TBS «Ну что, приехали?», а в 2014 году начала играть мать Мартина Лоуренса в «Партнёры» на FX.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Университета штата Калифорния в Лос-Анджелесе